

Новотроїцька — присілок, Касторенський район, Курська область
 Новотроїцька — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новотроїцьке
 Новотроїцький